Miejscowości w Nepalu:
 Tatopani (Jumla)
 Tatopani (Myagdi)